

Sigle 
 Daytime Running Lights – luci per l'utilizzo diurno
 Direzione regionale del lavoro – articolazione territoriale regionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Codici 
 drl – codice ISO 639-3 della lingua paakantyi